Лавалетт () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Од
 Лавалетт () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Еро
 Лавалетт () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхня Гаронна